Трегубово — название населённых пунктов в России:
 Трегубово — село в Становлянском районе Липецкой области.
 Трегубово — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Трегубово — деревня в городском округе Озёры Московской области.
 Трегубово — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Трегубово — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Трегубово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.